

Степановське сільське поселення — сільське поселення, Верхньокетський район, Томська область
 Степановське сільське поселення — сільське поселення, Кудимкарський район, Пермський край